Десни — фамилия. Известные носители:
 Десни, Иван (Иван Николаевич Десницкий; 1922—2002) — немецкий актёр.
 Десни, Ксения (1894—1954) — немецкая актриса украинского происхождения.